Пе́рсик (от , «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Ранее все современные культивируемые ради съедобных плодов подвиды и сорта (павии, бруньоны, хони, бянь-тао и другие) относили к одному виду — персику обыкновенному. В последнее время персик ферганский (Prunus ferganensis) выделяется в самостоятельный вид.
Фрукты

Внешний вид и строение 
Плод персика обыкновенного представляет собой мягкую и сочную мясистую костянку. Косточка крупная, с ямками и бороздками. Кожица покрыта пушком, цвет в зрелом виде может варьироваться от бело-соломенного и жёлто-зелёного до жёлто-красного, ярко-оранжевого, розового и бордового.

Мякоть жёлтая, иногда бывает белой.

По массе плоды в среднем могут быть от 60 до 200 граммов.

Классификация 
Персики подразделяют на следующие группы:
 настоящие персики — опушённые, с нежной мякотью и отделяющейся косточкой;
 нектарины — неопушённые, с отделяющейся косточкой;
 павии — опушённые, с нежной мякотью, но косточка не отделяется от мякоти;
 клинги, или консервные персики — с хрящевой мякотью и неотделяющейся косточкой;
 бруньоны — неопушённые, с неотделяющейся косточкой;
 плоские или инжирные персики — опушённые с нежной мякотью, форма блюдчатая (приплюснутая и вдавленная посередине).

Происхождение названия 
Слово персик было заимствовано через посредничество средневерхненемецкого языка из латинского persicum (субстантивированное прилагательное от выражения persicum malum — «персидское яблоко»).

Пищевая ценность 
Наибольшую пользу человеку приносит употребление свежих зрелых плодов. Но персики не очень хорошо хранятся, поэтому при промышленном выращивании на продажу в цельном виде их собирают не до конца дозрелыми. По этой же причине (причине недолгого хранения) персики (как выращивамых в промышленных масштабах, так в собственном саду) часто стараются пускать в переработку на соки и консервы. Также персики сушат.

В плодах персика большое количество сахара (от 5 до 15 %), свободные органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и др., в сумме от 0.2 до 0,7 %), витамины группы B, витамин С (аскорбиновая кислота), провитамин A (каротин), а также витамины К, Е и PP. Кроме того, в плодах есть калий, железо.

Производство 
Главные регионы коммерческого производства персиков находятся между 45° с. ш. и 30° ю. ш. Урожайность 20-40 т/га

Персики в искусстве

См. также 
 Девочка с персиками

Примечания